Калинино — село в Воронежской области. Входит в Борисоглебский городской округ.

География

Улицы 
 ул. Горького,
 ул. Дубровинская,
 ул. Заречная,
 ул. Молодёжная,
 ул. Мостовая,
 ул. Набережная,
 ул. Первомайская,
 ул. Проезжая,
 ул. Пролетарская,
 ул. Свободы,
 ул. Центральная.

История 
До 1948 г. называлось Жуликовка

Население

Примечания 

Населённые пункты Борисоглебского городского округа